Associação Atlética Internacional – società calcistica brasiliana di Bebedouro
 Associação Atlética Internacional – società calcistica brasiliana di Limeira